1-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 14 по 20 июля 1879 года в Лейпциге.

Турнирная таблица 

Любопытный казус произошёл в партии В. Паульсен - Минквиц. На 39-ом ходу В. Паульсен просрочил время. Минквиц согласился продолжить игру, но допустил ошибку и проиграл. Судейская коллегия обсудила создавшуюся ситуацию. В результате голосования (2 против 1) был вынесен вердикт: признать партию проигранной для обоих соперников.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
1879 год в шахматах
Спортивные соревнования в Лейпциге